Selvaraj ist der Familienname folgender Personen:

 James Selvaraj (* 1950), malaysischer Badmintonspieler
 Visuvasam Selvaraj (* 1966), indischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Port Blair